El término español «paraíso» puede referirse a:

Mitología y religión 
 paraíso, en las religiones y con especial referencia a las de la geografía indoeuropea, lugar reservado tras la muerte física a las almas que han superado una serie de pruebas;
 paraíso florido, paraíso de aztecas y mayas.

Botánica 
 paraíso, nombre vulgar en Argentina, Paraguay y Uruguay del árbol Melia azedarach;
 paraíso, nombre vulgar de la planta Calluna vulgaris.

Literatura 
 Paraíso, tercer y último reino de La divina comedia, del poeta Dante Alighieri.

Divisiones administrativas 
 El Paraíso, estancia y museo perteneciente al escritor argentino Manuel Mujica Lainez;
 El Paraíso, localidad en el norte de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 El Paraíso, localidad en la provincia de Tucumán (Argentina);
 Paraíso, localidad en la provincia de Misiones (Argentina);
 Paraíso, municipio en el estado de Santa Catarina (Brasil);
 Paraíso, municipio en el estado de São Paulo (Brasil);
 Paraíso, ciudad en el cantón Paraíso (Costa Rica);
 Paraíso, cantón en la provincia de Cartago (Costa Rica);
 Paraíso, ciudad en el municipio de Paraíso (México);
 Paraíso, municipio en el estado de Tabasco (México);
 Paraíso, localidad en la provincia de Chiriquí (Panamá);
 Paraíso, localidad en la provincia de Los Santos (Panamá);
 Paraíso, municipio de Barahona (República Dominicana).

Arquitectura 
 Paraíso, en el patio delantero o el atrio de algunas iglesias, espacio decorado con esculturas, en especial en los que se representa la Gloria.
 Paraíso, piso más alto de algunos teatros y salas de conciertos con localidades accesibles al público modesto. También se conoce con el nombre popular de "gallinero" y anteriormente "cazuela".

Grupos musicales  
 Paraíso, banda española de pop de finales de los años setenta.

Personajes 
 José Antonio Paraíso (1971-), baloncestista español.

Cine y televisión 
 El paraíso, película argentina estrenada en 1953, dirigida por Karl Ritter.
 Paraíso, película española estrenada en 1977, dirigida por Miguel G. Luxemburgo (José Miguel Ganga).
 Paraíso, película peruana estrenada en 2009, del director Héctor Gálvez.
 Paraíso, serie de televisión estadounidense de western, emitida entre 1988 y 1991.
 Paraíso, serie de televisión española emitida entre 2000 y 2003 en La 1.
 Paraíso, serie de televisión española de #0 estrenada en 2021.

Referencias